Un acumulador és un generador electroquímic reversible. En el procés de descàrrega, actua com una pila que subministra energia a un circuit elèctric. Si, un cop descarregat, s'hi fa passar un corrent elèctric, les reaccions químiques s'inverteixen i la bateria es carrega. El procés de càrrega transforma energia elèctrica en energia química, és un procés electrolític.

Els tres tipus principals d'acumuladors són:

 Acumulador de plom
 Acumulador de níquel-cadmi
 Bateria d'ió liti

Acumulador de plom 
S'utilitza en els vehicles a motor. L'ànode està format per làmines de plom amb espais farcits de plom esponjós, mentre que el càtode està format també per làmines de plom, però farcides de diòxid de plom. Aquestes làmines estan submergides de manera alternativa en una dissolució d'àcid silfúric 5M.

Per exemple un cotxe està format per 6 acumuladors connectats en sèrie i cada un proporciona 2V de tensió.

Acumulador de níquel-cadmi 
S'anomena així perquè conté compostos d'aquests metalls. Es fa servir en dispositius com les ràdios, reproductors de música i càmeres fotogràfiques. Té una vida molt llarga i proporciona 1,2 V de tensió. Però té l'inconvenient de tenir efecte memòria i, per tant, si es carrega ràpidament després d'una descàrrega parcial, perd capacitat d'emmagatzematge de càrrega, fins al punt que s'inutilitza.

Bateria d'ió liti 
L'electròlit conté sals de liti dissoltes en un dissolvent orgànic. Les bateries es poden construir amb formes molt diverses, per tant són molt versàtils. No tenen efecte memòria i no poden patir autodescàrrega. Cada bateria proporciona voltatges d'1,2; 3,6 i 3,7 V. Són molt utilitzades per telèfons mòbils, ordinadors portàtils i càmeres fotogràfiques.

Vegeu també 
 Bateria recarregable
 Generador electroquímic

Referències 

Generadors elèctrics
Reaccions químiques
Bateries